Чемпионат Европы по мини-футболу 2005 года — прошёл с 14 февраля по 20 февраля 2005 года в чешском городе Острава в спорткомплексе ČEZ Арена.

Чемпионом стала сборная Испании, обыгравшая в финале сборную России.

Участники 
В результате отборочного раунда на Чемпионат Европы 2005 квалифицировались следующие команды:
  Венгрия
  Испания
  Италия (чемпион Евро-2003)
  Нидерланды
  Португалия
  Россия
  Украина
  Чехия (хозяева, без отбора)

Ход турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Европы 2005 на официальном сайте УЕФА

2005
Международные спортивные соревнования в Остраве
Февраль 2005 года
Спорт в Чехии в 2005 году
мини-футбол